Miejscowości w Polsce:
 Tanica Dolna
 Tanica Górna